Thorismund ist ein gotischer Name und der Name zweier Könige:

 Thorismund (Westgoten), König der Westgoten 451 bis 453 und Sohn von Theoderich I.
 Thorismund (Ostgoten), König der Ostgoten Ende des 4. Jahrhunderts und Enkel von Ermanarich